Malleier ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Malleier (* 1961), italienische Historikerin (Südtirol)
 Fabian Malleier (* 1998), italienischer Rennrodler